Фінал Кубка Італії з футболу 2008 — фінальний матч розіграшу Кубка Італії сезону 2007—2008, в якому зустрічались «Рома» і «Інтернаціонале». Матч відбувся 24 травня 2008 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Фінал

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2008 у футболі
2008 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу